Matanza hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Faenamiento
 Matanza de ganado en general, para su consumo;
 Matanza del cerdo, para elaborar embutidos;

Asesinatos masivos
 Un asesinato masivo;
 Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, matanza de mineros chilenos en 1907;
 Matanza de San Valentín, matanza ordenada por Al Capone;

Guerras
 Batalla de la Bahía de Matanzas (1628), durante la Guerra de los Ochenta Años;

Ficción
 La matanza de Texas, película de terror de 1974;
 La matanza, película de 1914;
 Matanza de Alqualondë, cuento de J. R. R. Tolkien para el libro El Silmarillion;
 Matanza, personaje de Marvel Comics;
 Matanza cofrade, videojuego.

Lugares

Argentina 
 Río Matanza-Riachuelo, en el Gran Buenos Aires;
 Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires;
 Universidad Nacional de La Matanza.
 Departamento judicial de La Matanza.
 Centro de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza.

Colombia 
 Matanza (Santander), municipio del departamento de Santander;

España 
 La Matanza (Orihuela), localidad del municipio de Orihuela, provincia de Alicante:
 Parroquia de la Matanza.
 La Matanza (La Coruña), localidad del municipio de Padrón, provincia de La Coruña.
 Matanza, municipio de la provincia de León.
 Matanza de los Oteros, localidad de dicho municipio.
 Matanza (Valderrey), localidad del municipio de Valderrey, provincia de León.
 La Matanza (Carballedo), localidad del municipio de Carballedo, provincia de Lugo.
 La Matanza (Paradela), localidad del municipio de Paradela, provincia de Lugo.
 La Matanza (Murcia), localidad del municipio de Fortuna, Región de Murcia.
 La Matanza (Santomera), localidad del municipio de Santomera, Región de Murcia.
 La Matanza (Las Palmas), localidad del municipio de Telde, provincia de Las Palmas.
 Valdelamatanza, localidad del municipio de El Cerro, provincia de Salamanca.
 La Matanza de Acentejo, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 La Matanza (Cantabria), localidad del municipio de Valle de Villaverde, Cantabria.
 Matanza de Soria, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.

Perú 
 Distrito de La Matanza, de la provincia de Morropón.